Metsälä kan syfta på:

Metsälä – stadsdel i Helsingfors, se Krämertsskog
Metsälä – en by i Kristinestad, se Ömossa